Агла́йя () — род цветковых растений семейства . Содержит 112 видов.

История открытия 
Род и типовой вид рода —  — были описаны Жуаном ди Лорейру в 1790 году в работе Flora Cochinchinensis, 1, стр. 173.

Ботаническое описание

Вегетативные органы 

Деревья или кустарники высотой от 3 до 40 м. Некоторые части молодых растений покрыты чешуйками или мягким опушением. Очерёдные или супротивные листья довольно крупные, черешковые. Листовая пластинка простой бывает редко, чаще лист сложный непраноперистый из до 25 листочков. Край листа часто зазубренный. Прилистников нет.

Цветки и соцветия 

Висячие, относительно мелкие, почти сферические цветки собраны в метёлки, которые, в свою очередь, образуют кистевидное соцветие. Растения двудомные, цветки однодомные. Мелкие ароматные цветки 3- или 5-членные, с двойным околоцветником. 3—5 коротких или длинных чашелистиков срастаются. Мужские цветки содержат 3-5—10-12 тычинок. В женских цветках имеется 1—3 (редко 4) 1—3-гнёздных завязи. В каждом гнезде находится 1—2 семязачатков. Рыльце овальное или в форме короткого цилиндра.

Плоды и семена 
Плод — ягода, орех или, реже, коробочка. Волокнистый перикарпий плода нередко содержит млечный сок. Крупные семена окружены сочными ариллусами.

Распространение 
Обитают в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии, Северной Австралии и Океании.

Хозяйственное значение и применение 
Некоторые представители обладают ценной древесиной. Другие имеют съедобные плоды, ароматные цветки или обладают медицинскими свойствами. У некоторых представителей выявлена инсектицидная биоактивность.

Синонимы

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 114 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература 
 Hua Peng & Caroline M. Pannell: Aglaia в Flora of China, Volume 11, 2008, S. 121: Online.
 B. Richardson: Aglaia в Western Australian Flora, 2008: Online.

Мелиевые
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Австралии
Флора Океании